Кари́н Элизабе́т Гу́стафсон (; урождённая Кари́н Элизабе́т Йо́ханссон, ; 2 мая 1964, Умео, Швеция) — шведская кёрлингистка, чемпион мира и Европы.

Играла на позиции четвёртого. Была скипом своей команды.

Как скип женской команды, стала чемпионом мира четыре раза — рекордное достижение на тот момент и непревзойденный результат по состоянию на конец сезона 2019-20.

В числе прочего, была скипом женской сборной Швеции на двух зимних Олимпийских играх (1998, 2002).

Завершила спортивную карьеру в 2002, после окончания зимних Олимпийских игр.

В 2012 введена в Международный зал славы кёрлинга ВФК.

Достижения 
 Зимние Олимпийские игры: бронза (1998).
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин: золото (, , , ), бронза (, ).
 Чемпионат Европы по кёрлингу: золото (1992, 1993, 1997, 2000), серебро (1996), бронза (1995).
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин: золото (1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 2000, 2002).
 Чемпионат Швеции среди юниоров: золото (1985).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Получила образование как врач-хирург, окончила университет Умео в 1990. После окончания спортивной карьеры продолжила работу по специальности.

Также работает как телекомментатор турниров по кёрлингу для телевидения Швеции.

Замужем. Муж — титулованный конькобежец Томас Густафсон, трёхкратный олимпийский чемпион.

Примечания

Ссылки 
 Кёрлингисты-женщины Швеции | Сайт Шведской ассоциации кёрлинга (веб-архив) (см. «Gustafson, Elisabet»)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Члены Международного зала славы кёрлинга
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу